Aakhus ist der Familienname folgender Personen:

 Eivind Danielson Aakhus (1854–1937), norwegischer Violinist und Virtuose auf der Hardangerfiedel
 Patricia Aakhus (1952–2012), irische Schriftstellerin